Die Cazoo Players Championship 2022 waren ein Snookerturnier der Snooker-Saison 2021/22, das vom 7. bis 13. Februar ausgetragen wurde. Qualifiziert waren die Top 16 der Einjahresrangliste von der Championship League im Sommer 2021 bis zum German Masters 2022. Erstmals überhaupt fand ein Profiturnier in der mittelenglischen Stadt Wolverhampton statt. Veranstaltungsort war die Leisure Village im Stadtteil Aldersley. Es war das sechste Mal, dass die Players Championship als Teil einer Serie von drei Turnieren ausgetragen wurde, die mit dem World Grand Prix mit 32 Spielern begann und mit der Tour Championship der 8 besten Spieler der Saison im April endet.

Preisgeld 
Die Preisgeldverteilung für die Platzierung war seit 2017 unverändert. 385.000 £ waren insgesamt im Preistopf.

Setzliste 
Gesetzt waren die Top-16-Spieler der laufenden Saison, beginnend mit der Championship League bis zum German Masters 2022.

Turnierplan 
Alle Runden bis auf das Finale wurden im Best-of-11-Modus gespielt, das heißt 6 Frames waren nötig für den Sieg. Im Finale war dann der Sieger, wer zuerst 10 Frames gewann (Best of 19).

Finale

Century-Breaks 
9 Spieler erzielten insgesamt 25 Century-Breaks. Das Höchste mit 141 Punkten wurde von Kyren Wilson gespielt, die Meisten erzielten mit je sechs die Spieler Yan Bingtao und Neil Robertson.

Quellen

Weblinks 
 2022 Players Championship bei CueTracker

2022
Snookerveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Wolverhampton